Дубайский метрополитен (— Митру́ Дуба́й) — линии метрополитена в городе Дубай (ОАЭ).

Ведётся строительство других линий, достраиваются станции существующей линии. Электропоезда метро функционируют в полностью автоматическом режиме без машинистов. Температура воздуха на всех станциях, переходах и в поездах поддерживается на уровне 20°C. Станции оборудованы эскалаторами, переходы — траволаторами. Пути проходят по виадукам, а в центре города — под землёй.

Система подачи электроэнергии основана на технологии контактного рельса, когда питание подаётся на непрерывный проводник сбоку от полотна или между рельсами. Большая часть станций надземная, на эстакаде, есть и небольшой подземный участок с несколькими станциями.

На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери. На каждой станции дежурит несколько полицейских.

Первая стадия проекта строится консорциумом Dubai Rapid Link (DURL), состоящим из таких японских компаний, как Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation, Obayashi Corporation, Kajima Corporation и турецкой компании Yapi Merkezi. Дубайское метро управляется компанией Dubai Road и транспортными учреждениями ОАЭ. В 2009 году завершилось строительство первой стадии проекта.
Метрополитен здесь построен раньше, чем в столице ОАЭ — городе Абу-Даби (где он только планируется).

Технические характеристики подвижного состава 
Всего планируется построить четыре линии, на которых будут курсировать 99 пятивагонных составов. Длина каждого состава 75 метров, по 40 сидячих мест в каждом вагоне. Производитель подвижного состава — японская фирма Kinki Sharyo. Составы работают в автоматическом режиме, возможен также переход на ручной режим при помощи скрытой в головном вагоне панели.

Состав поделён на три секции:
 Секция «золотого» класса для пассажиров, купивших золотой проездной билет. В данной половине вагона обычно мало людей и есть сидячие места. При движении состава в сторону «Jebel Ali» пассажиры обозревают ландшафт так, как машинист в обычных поездах, то есть пассажиры находятся в головном вагоне. Проезд данного класса стоит в 2 раза дороже обычного.
 Секция (половина вагона) исключительно для женщин (тех, кто по каким-либо убеждениям предпочитает ездить отдельно) и детей; Проезд для детей до 5 лет и с ростом менее 90 см — бесплатен.
 Обычные места (80 % состава).

Проектная вместимость состава из 5 вагонов — 643 человек. Максимальная скорость — 110 км/ч, средняя скорость от 32 км/ч до 42 км/ч.

Станции объявляются мужским голосом на арабском и английском языках, а также с помощью бегущей строки светодиодного табло.

Оплата проезда 
Стоимость поездки зависит от дальности. В метро в качестве билетов используются смарт-карты, счёт на которых можно пополнять либо в автоматах оплаты, либо через кассы. Проверка билета осуществляется при проходе через турникеты как на входе в метро, так и на выходе.

Существует 4 вида карт оплаты: красная (удобна только для тех, кто хочет, например, прокатиться ради интереса), синяя, серебряная (пополняемые, дают право на проезд в вагонах обычного класса, разница только в том, что одна из них именная, а вторая обычная) и золотая (пополняемая, даёт право на проезд в вагоне ВИП-класса). Вагон ВИП-класса мало чем отличается от обычных вагонов, за исключением того, что там сиденья шире и мягче, а вагон изолирован, цена же за проезд в 2 раза выше. Линии метро поделены на зоны. Стоимость поездки будет зависеть от того, сколько зон пересёк пассажир, то есть максимальная стоимость одной поездки в обычном вагоне будет стоить 7,5 дирхама (приблизительно 2 доллара). Есть ещё один момент, связанный с общественным транспортом в Дубае. Возле каждой станции метро есть автобусная остановка, где можно сесть в автобус, циркулирующий по близлежащему району. Поездка будет бесплатной, если вы только что вышли из метро и рассчитываетесь той же картой.
Подсказать информацию об автобусах всегда могут сотрудники метро на станции.

Правила 
В дубайском метро запрещено есть и пить как в поездах, так и на станциях. Штраф за это — 100 дирхамов. Запрещено жевать жвачку (штраф 50 дирхамов), а также спать, курить, перевозить животных, велосипеды и алкогольные напитки. Штраф за неуместное использование стоп-крана составляет 2000 дирхамов (545 USD). Есть также штраф за неуместное использование аварийной остановки эскалатора.

История строительства 
Официально работы начались с установки эстакад и прокладки рельсов. Планы по строительству начались с директивы Дубайского Правителя, Шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума, который планировал привлечь реализацией разных проектов 15 миллионов туристов в год к 2010 году. Директива также связана с быстро растущим населением города, которое, согласно прогнозам, достигнет 3 миллионов к 2017 году, и загруженными автомобильными дорогами в городе. Всё это вынуждает строить железнодорожную систему для увеличения вместимости общественного транспорта, разгрузки дорог и обеспечить инфраструктуру для дальнейшего развития.

В июле 2005 года консорциум Dubai Rapid Link (DURL), предложив план и конструкцию метрополитена, выиграл тендер на строительство.

Первая стадия проекта обошлась в 4,2 миллиарда долларов США. 52 километра Красной линии завершены в мае 2009 года, открыты в сентябре. В 2010 году на линии открывались пропущенные промежуточные станции. Вторая очередь проекта (Зелёная линия) пущена в эксплуатацию в сентябре 2011 года.

Департамент Общественного Транспорта Дубая предполагает, что метрополитен будет перевозить в среднем 1,2 миллиона пассажиров в день, 27000 пассажиров в час будет перевозиться каждой линией. Полностью загруженные Красная и Зелёная ветки смогут перевозить 355 миллионов пассажиров в год. Часть автобусных маршрутов, особенно в спальных районах, проложена так, чтобы подвозить пассажиров к станциям.

Полностью построенное Дубайское метро будет иметь длину 421 километр и 197 станций (включая 9 подземных). Средняя скорость движения составит 45 км/ч. Предполагается, что метро будет осуществлять 12 % всех пассажирских перевозок города. Специально обученные проводники помогают пассажирам в чрезвычайных ситуациях и непредвиденных случаях.

Открытие 
Метрополитен открылся 9 сентября 2009 года в 9 часов 9 минут и 9 секунд, Красной линией с десятью станциями: Рашидия, Терминал 3 Аэропорта, Дейра Сити Центр, Аль Ригга, Юнион, Бурджуман, Аль-Джафилия, Финансовый центр, Молл Эмиратов, Бухта и Башни «Нахиль».
4 января 2010 года в связи с открытием самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа, открылась и одноимённая станция возле него (между Финансовым центром и Моллом Эмиратов).
30 апреля 2010 года — открыты ещё семь станций Красной линии — Эмирейтс, Терминал 1 Аэропорта, Аль Карама, Башни Эмиратов, Дубайский Интернет-Сити, Дубай Марина и Ибн Баттута.
Ещё три станции открыты 15 мая 2010 года. 15 октября 2010 года открылись ещё 5 станций первой линии.

Пассажиропоток 
За год метро перевезло 30 млн пассажиров.

за 8 лет (2009-2017) перевезён миллиард пассажиров.

Линии 
 № 1 Красная открылась 9 сентября 2009 года
 № 2 Зелёная открылась 9 сентября 2011 года.

Метро Дубая стало третьим по счёту на Ближнем Востоке. Стамбульский тюнель () — старинная карликовая линия метро (открыта в 1875 году) первый метрополитен в регионе. Если считать Египет частью Ближнего Востока, то необходимо упомянуть и открытие Каирского метрополитена в 1987 году. В 1999 году появился Тегеранский метрополитен.

Сеть дубайского метрополитена 

 Красная линия: 52-километровая линия с 29 станциями. Последние по времени 5 станций Красной линии открылись в октябре 2010, предыдущие в апреле-мае.
 Зелёная линия: 23-километровая линия с 20 станциями.
 Голубая линия: 47-километровая линия вдоль Эмиратской Дороги. Точный маршрут к настоящему времени неизвестен.
 Пурпурная линия: 49-километровая линия вдоль дороги Al Khail. Планируется как экспресс между Международным аэропортом Дубая и Международным аэропортом Аль-Мактум.

Красная линия 
 Rashidiya (конечная)
 Emirates
 Airport Terminal 3
 Airport Terminal 1
 GGICO
 Deira City Centre
 Al Rigga
 Union (пересадка на Зелёную Линию)
 Bur Juman (пересадка на Зелёную Линию)
 ADCB
 Al Jaffiliya
 World Trade Centre
 Emirates Towers
 Financial Centre
 Burj Khalifa / Dubai Mall
 Business Bay
 Noor Bank
 First Gulf Bank(FGB)
 Mall of the Emirates
 Sharaf DG
 Dubai Internet City
 Nakheel
 Damac Properties
 DMCC
 Nakheel Harbor and Tower
 Ibn Battuta
 Energy
 Danube
 UAE Exchange

Зелёная линия 
 Etisalat (конечная)
 Al Qusais
 Dubai Airport Free Zone
 Al Nahda
 Stadium
 Al Quiadah
 Abu Hail
 Abu Baker Al Siddique
 Salah Al Din
 Union (пересадка на Красную линию)
 Baniyas Square
 Palm Deira
 Al Ras
 Al Ghubaiba
 Al Fahidi
 Bur Juman (пересадка на Красную линию)
 Oud Metha
 Dubai Healthcare City
 Al Jadaf
 Creek (конечная)

Примечания

Литература 
 «My City. My Metro.» — Facebook: Roads and Transport Authority Dubai — Group (www.rta.ae)

Ссылки 
 Официальный сайт дубайского метро
 Информация о проекте на сайте дубайского муниципалитета
 Информация о проекте на сатйе UrbanRail
 Информация о метрополитене с сайта Railway-Technology
 Дубайский метрополитен
 Статья об открытии на ИА «Транспорт сегодня»
 Красочный фоторепортаж в Живом журнале

Serco Group